Алепу може да се отнася за:
 Алепу (или Лисиче блато) – блато-лагуна на Българското Черноморие край Созопол;
 Алепу – морски скали в Антарктика;
 Блатото Алепу – природна забележителност край Созопол;
 Пясъчни дюни – местност Алепу – пясъчни дюни, природна забележителност край Созопол.

Вижте също 
 Халеб – град в Сирия, наричан още Халеп, Алеп, Алепо